Российский писатель и журналист.
Член Союза писателей СССР (1986-1991), член союза писателей России
Член Союза журналистов СССР (1986-1991), член союза журналистов России
и Москвы.
Главный редактор журнала «Смена»

Кизилов Михаил Григорьевич родился 19 февраля 1947 года в городе Краснодаре. После окончания средней школы № 29, получив заодно и специальность слесаря по ремонту холодильных машин и установок, поступил в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности (ЛТИХП).
	Во время летних каникул выезжал на студенческие стройки, трижды в Заполярье и в 1970 году в Чехословакию в составе студенческого строительного отряда Ленинграда. Принимал активное участия в деятельности вузовского комсомола, пройдя путь от комсорга группы до заместителя секретаря комитета комсомола института.
	Вместе с дипломом инженера получил и звания лейтенанта на военной кафедре, и в 1971 году был призван в ряды ВМФ – на камчатскую военную флотилию, офицером по снабжению плавучей базы подводных лодок. Со службой очень повезло – ходил в «большие моря»: Тихий и Индийский океаны.   
	В 1973 году, демобилизовавшись стал младшим научным сотрудником ЛТИХПа. 
В 1974 году друзья позвали на работу в райком комсомола. Зав. кафедрой, профессор Э.И. Гуйго, шутя напутствовал: «Топай уж до ЦК!» Как в воду глядел после райкома был переведен в Ленинградский обком комсомола, а 1978 году оказался в Отделе культуры ЦК ВЛКСМ сначала инструктором, позже заведующим сектором по работе с творческой молодежью.
В 1985 году стал заместителем главного редактора журнала «Смена».   С 1988 года и по настоящее время – главный редактор.

Государственные награды Кизилова М.Г.

1.	«Орден Дружбы» №4692 (07.05. 2009 г.)
2.	Орден «Знак Почета» № 1512385 (21.02. 1986 г.)
3.	Медаль «За трудовое отличие» № 147299 (25.05. 1971 г.)
4.	Медаль «В память 850-летия Москвы» №0654001 (26.02.1997 г.)
5.	Знак ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть» (27.08.1985 г.)
6.	Бронзовая медаль Ленинградского филиала Центральной выставки НТТМ-74 ВДНХ СССР (апрель 1974 г.)
7.	Серебряная медаль Выставки достижений народного хозяйства СССР (30.11.1988 г.)
8.	Премия и золотой знак «Золотое перо Руси» (10.10.2016 г.)
9.	Памятный знак «Золотая медаль победителя конкурса» Всероссийского конкурса СМИ России «Патриот России» (22.06.2017 г.)

Библиография произведений М. Кизилова
Книги
1. Служба «С». М.: «Молодая гвардия». Библиотека журнала «Молодая гвардия», 1983 г.
2. Капитан: Повести и рассказы. – М.: Современник, 1984. – 223 с.

3. СЛУЖБА «С» – София: Издательство ЦК ДКСМ, 1988 – 164 с.

4.  Боль коротких встреч. Повесть. –  М.: «Пресса», 1991.

5. Осенний паром: Повести. – М.: Мол. гвардия, 1991. – 317(3) с.

6. Южный крест: Повести. М.– Патриот, 1991–272 с.

7. Душа болит. Повести и рассказы. – М.: Издательство «МАКЦЕНТР», 2008. – 528 с.

8. «Спартак» - что в имени твоем?!  – М.: Вече. 2022. – 432 с.: ил.

	Рассказы и очерки опубликованы   в журналах: «Смена», «Дружба», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Октябрь», и во многих коллективных сборниках.

Повести и рассказы изданы на русском, азербайджанском, английском, арабском, болгарском, немецком и чешском языках.